Салахлы — азербайджанский топоним:
  — село в Агстафинском районе.
 Юхары Салахлы — село в Газахском районе.